Hash bezeichnet:

in der Mathematik und Informatik:
 eine Hashfunktion (Streuwertfunktion)
 eine Kryptographische Hashfunktion
 die Daten- und Indexstruktur Hashtabelle
 eine Prüfsumme
 das Ergebnis einer Hashfunktion, der sogenannte Hashwert (auch Fingerprint oder Streuwert)
 ein Assoziatives Array insbesondere in den Programmiersprachen Perl und Ruby
 das Doppelkreuz (Schriftzeichen) (#), auch bekannt als Hash-Symbol oder Nummernzeichen
 einen Fragmentbezeichner einer URI, der durch das Hash-Symbol abgetrennt wird

in der Umgangssprache:
 die Droge Haschisch

Sonstiges:
 Hash Island, Insel vor der Küste Südgeorgiens im Südatlantik

Siehe auch:

 Hashtag